Divina (DC Comics) — personagem dos quadrinhos
Divina Galica — ex-piloto de Fórmula 1 da Inglaterra
Divina (Eslováquia)

Desambiguação